РАГ, существует различное понимание аббревиатуры как то:

 Резервная авиационная группа (РАГ) — оперативная авиационная группа (оперативно-тактическое авиационное соединение авиации ВВС), предназначенная для решения оперативных (оперативно-тактических) задач самостоятельно и в составе авиационного объединения во взаимодействии с войсками (силами) и средствами других видов вооруженных сил (родов войск (сил)) в операциях сухопутных войск и военно-морского флота.
 Российская авиационная группа — временное формирование за рубежом России:
 Авиационная группа ВВС России в Сирии — временное формирование (группа) Военно-воздушных сил Воздушно-космических сил Вооружённых Сил Российской Федерации.
 Российская авиационная группа Миссии ООН в Судане — временное формирование (группа) Военно-воздушных сил ВС России.